Михаи́л Серге́евич Константи́нов (22 октября 1904, Новогерогиевская крепость — 11 июня 1982, Сан-Франциско) — советский и американский церковный регент, оперный певец, дирижёр и композитор. Один из ярчайших композиторов и певцов русского зарубежья.

Биография 
Михаил Константинов родился 22 октября 1904 в Новогеоргиевске.

С детства он посещал богослужения в Киево-Печерской лавре. Он выехал за границу во время Второй мировой войны. Был солистом в казачьих хорах Бориса Ледковского и Сергея Жарова.

В 14 лет, не сказав родителям, Михаил вступает в армию генерала Деникина вслед за своим старшим братом, примкнувшим ранее. Патриотический порыв в душе юного Миши свидетельствует о том, что он горячо любил Россию и был готов отдать жизнь в борьбе с атеистическими, духовно пустыми и слепыми, фанатичными жестокими материалистами, одержимыми построением нового «демократического» общества для которой нужно было разрушить миллионы жизней, в том числе и таких юных идеалистов, как Миша Константинов. Вскоре, еще будучи в армии, Михаил заболел брюшным тифом и подолгу возился с другими ранеными или больными воинами на санях. Когда его состояние ухудшилось, его бросили в лачуге на соломенной кровати.

Вернувшись из армии, Михаил Сергеевич поступает в Киевскую консерваторию, где развивает свой прекрасный тенор и заканчивает её с отличием. Затем его принимают в Государственный музыкально-драматический институт имени Н. В. Лысенко, где он изучает дирижирование и снова заканчивает его с отличием. Он играл на валторне в оркестре консерватории. Влияние мягкого, сочного звучания валторны можно почувствовать во многих пассажах его сочинений и гармонизаций. Он стал заместителем дирижёра оркестра консерватории.

С восемнадцати лет он руководил хором в Андреевской церкви. Михаил обладал прекрасным тенором и пел в Киевской опере.

Эммигрировал в Сан-Франциско по приглашению в 1950 году и с 1951 по 1979 год был регентом архиерейского хора в Радосте-Скорбященском соборе. Поддерживал строительство храма. Вскоре после приезда в Сан-Франциско Михаил Сергеевич получает предложение стать солистом Хора Донских казаков под управлением С.А.Жарова. Он хотел отклонить предложение, но, учитывая, что его семья жила за чертой бедности, неохотно согласился.

Михаил Константинов является автором полного цикла песнопений литургии, гармонизовал все догматики, степенны и прокимны знаменного распева и напева Киево-Печерской лавры под голосов архиерейского хора, а также переложил множество тропарей на греческий распев. Долгое время преподавал в Кирилло-Мефодиевской гимназии в Сан-Франциско.

Уходя на пенсию, Константинов оставил на посту регента вместо себя своего молодого ученика Владимира Красовского с одним условием что его хор существует для того чтобы служить Господу Богу со смирением.

Скончался 11 июня 1982 года в Сан-Франциско после продолжительной болезни.

Примечания

Ссылки 

 Михаил Сергеевич КОНСТАНТИНОВ (1904-1982)
 Михаил Константинов — Стихиры Пасхи
 Владимир Красовский о своём наставнике М. С. Константинове
 Полная биография Константинова от Владимира Красовского

Родившиеся в 1904 году
Родившиеся в Киеве
Умершие в 1982 году
Умершие в Сан-Франциско
Персоналии по алфавиту
Музыканты по алфавиту
Композиторы по алфавиту
Певцы и певицы по алфавиту
Дирижёры по алфавиту
Церковные регенты